Matilda je lahko:

 Matilda, žensko osebno ime
 Matilda, osrednji literarni lik v istoimenskem romanu Roalda Dahla
 Matilda, pogovorni izraz za poosebitev smrti
 Matilda Mk I, britanski pehotni tank
 Matilda Mk II, britanski srednje-težki tank
 253 Matilda, asteroid tipa C